

Pseudonyme 
 Bonaventura, un poète anonyme allemand connu pour son unique ouvrage Les Veilles (1804).

Prénom 
 Bonaventura Lamberti, peintre italien.
 Bonaventura Vulcanius, humaniste, érudit et traducteur flamand.
 Bonaventura Badoaro de Peraga, cardinal italien.
 Bonaventura Bassegoda i Musté, architecte catalan.
 Bonaventura Bassegoda (1954- ), historien de l'art ;  
 Bonaventura Peeters, peintre flamand baroque.
 Bonaventura Cavalieri, mathématicien italien.
 Bonaventura Berlinghieri, peintre italien du .
 Bonaventura Cerretti, cardinal italien du début du .
 Bonaventura Carles Aribau, écrivain et économiste italien.
 Bonaventura Gazzola, cardinal du .
 Bonaventura Rubino, compositeur italien.
 Bonaventura Bassegoda i Amigó, cardinal italien.aj

Patronyme 

 Charlotte et Julie Bonaventura, arbitres internationales françaises.
 Flore Bonaventura, actrice française née en 1988 ou 1989.
 Giacomo Bonaventura, footballeur italien.
 Lorenzo di Bonaventura, producteur de cinéma américain.
 Romano Bonaventura, cardinal italien.
 Segna di Bonaventura, peintre italien.
 Tommaso Bonaventura della Gherardesca, comte italien.

Toponyme 

 Casa Bonaventura Ferrer, bâtiment moderniste catalan.
 Église San Bonaventura, église catholique de Venise.

Personnage de fiction 
 Bonaventura, personnage de bande dessinée créé en 1917 par l'Italien Sto.

Homonymie de prénom